Макс Кру́зе (; ) — немецкий футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Крузе начал заниматься футболом в 1992 году в родном «Райнбеке». Летом 1998 года он перебрался в гамбургский «Кирхвердер», который спустя год объединился с «Охзенвердер-Моорфлеет», образовав клуб «Фир унд Маршланде».

В январе 2006 года Крузе перешёл в бременский «Вердер», где он играл преимущественно за резервную команду. 29 сентября 2007 года Макс дебютировал в Бундеслиге в матче против билефельдской «Арминии» (8:1), выйдя на замену на 62-й минуте и отдав голевой пас Маркусу Русенбергу на 66-й минуте (6:1).

Летом 2009 года Крузе присоединился к «Санкт-Паули» в качестве свободного агента, подписав контракт на 2 года. Несмотря на вылет клуба во Вторую Бундеслигу, в 2011 году он продлил контракт до 2014 года.

Летом 2012 года Крузе перешёл во «Фрайбург». Макс провёл успешный сезон, забив 11 голов и отдав 7 голевых передач, и помог клубу попасть в Лигу Европы и дойти до полуфинала Кубка Германии.

В апреле 2013 года было объявлено о принципиальной договорённости между «Фрайбургом» и «Боруссией» о переходе Крузе в мёнхенгладбахский клуб. Контракт был подписан до 2017 года, а стоимость трансфера составила 2,5 миллиона евро.

10 мая 2015 года было объявлено о подписании 4-летнего контракта Крузе с «Вольфсбургом».

26 июня 2019 года в прессе появилась информация о переходе игрока в «Фенербахче». Форвард достался стамбульскому коллективу абсолютно бесплатно, поскольку истёк срок действия его соглашения с «Вердером». За турецкий клуб в сезоне 2019/20 немецкий форвард сыграл 20 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 передач. 19 июня 2020 года «Фенербахче» на официальном сайте сообщил, что игрок отказался пересматривать зарплату на время паузы в чемпионате и в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.

6 августа 2020 года вернулся в Германию, где присоединился к берлинскому «Униону».

30 января 2022 года вернулся в «Вольфсбург», с которым подписал полуторагодовой контракт.

Национальная 
С 2006 по 2008 год Крузе играл за юношеские и молодёжную сборные Германии. 29 мая 2013 года он дебютировал за первую сборную в товарищеском матче против сборной Эквадора (4:2), выйдя на замену вместо Денниса Аого на 79-й минуте. 2 июня 2013 года Крузе забил первый гол за сборную Германии на 79-й минуте (2:4) товарищеского матча против сборной США (3:4).

Статистика

Клубная

Достижения

«Вольфсбург» 
 Обладатель Суперкубка Германии: 2015

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки олимпийской сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Вердер II»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Санкт-Паули II»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Унион» Берлин